Евдокия Фёдоровна Данченко (14 апреля 1920, д. Грива, Новоржевский уезд Псковская губерния, РСФСР — 22 июня 2019, Петропавловск, Казахстан) — советский передовик производства, фрезеровщица Машиностроительного завода имени В. В. Куйбышева, город Петропавловск Северо-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Родилась 14 апреля 1920 года в крестьянской семье в деревне Грива Ашевской волости Новоржевского уезда Псковской губернии (ныне — Чихачёвское сельское поселение Бежаницкого района Псковской области).

После окончания школы фабрично-заводского ученичества трудилась с 1937 года фрезеровщицей на ленинградском Кировском заводе. После начала Великой Отечественной войны возвратилась в родную деревню в Калининскую область.

В 1944 году переехала в Петропавловск, где в тыловом госпитале находился на излечении ее младший брат Василий. С 1950 года — фрезеровщица на механическом заводе имени Куйбышева в Петропавловске.

За четыре года 6-й пятилетки (1956—1960) выполнила девять годовых заданий. Ежегодно в течение этой пятилетки перевыполняла план на 200—250 %. Имела личное клеймо. В 1960 году в ознаменование 50-летия Международного женского дня была удостоена звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность».

В 1975 году вышла на пенсию. Жила в Петропавловске.

Умерла 22 июня 2019 года на 100-м году жизни. Похоронена в Петропавловске на кладбище села Новопавловка.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года
 Орден Ленина
 Почётный гражданин Северо-Казахстанской области

Примечания

Источники 
 
 Данченко Евдокия Фёдоровна // Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
 Евдокия Данченко — «Почётный гражданин СКО»

Персоналии:Кировский завод
Похороненные в Петропавловске